Ликова:

 Ликова — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Ликова — река в Московской области.